Acadèmia General Militar, centre de formació superior de l'Exèrcit de Terra espanyol, amb seu a Saragossa
 Associació de Grans Mestres, associació històrica per a l'organització de torneigs d'escacs
 Award of Garden Merit, marca de qualitat atorgada a les plantes de jardí per la Royal Horticultural Society
 Junta General d'Accionistes (del seu nom en anglès Annual General Meeting), òrgan d'administració i fiscalització d'una societat anònima
 Míssil aire-terra (del seu nom en anglès Air-to-Ground Missile), míssil dissenyat per a ésser llançat des d'una aeronau cap a terra
 Mitjana aritmètico-geomètrica (del seu nom en anglès Arithmetic–Geometric Mean), límit d'unes determinades successions de mitjanes matemàtiques
 Àcid gras monoinsaturat, àcid gras que presenta un únic doble enllaç en la seva cadena